

Patronyme

 Jacoby Brissett (1992-), joueur américain de football américain ;
 Oshae Brissett (1998-), basketteur canadien.

Patronyme américain